Алексе́й Зу́ев:
 Зуев, Алексей Александрович (род. 1981) — российский футболист, вратарь.
 
 Зуев, Алексей Михайлович (1922—1952) — Герой Советского Союза.